Головашевка — название населённых пунктов на Украине:

 Головашевка — село в Сумском районе Сумской области.
 Головашевка — село в Золочевском районе Харьковской области.